Jason Brown (voetballer)
 Jason Brown (kunstschaatser)
 Jason Brown (gitarist)
 Jason Brown (zanger), zanger van de boyband 5ive